Disi steht für:
 Dieudonné Disi (* 1980), ruandischer Langstreckenläufer
 eine historische Schreibweise des Ortsnamens von Dizy VD, Gemeinde im Kanton Waadt, Schweiz

Siehe auch:
 DISY
 Dizi
 Dizy